Galston ist der Name mehrerer Orte:
 Galston (East Ayrshire), Schottland
 Galston (New South Wales), Australien

Galston ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur William Galston (1920–2008), US-amerikanischer Pflanzenphysiologe und Bioethiker
 Gottfried Galston (1879–1950), österreichischer Pianist, Komponist, Musikpädagoge und Musikschriftsteller
 William A. Galston (* 1947), US-amerikanischer Philosoph